

Persone 
 Roger Smith – attore statunitense
 Roger Smith – tennista bahamense
 Roger Smith – imprenditore statunitense
 Roger Craig Smith – doppiatore statunitense
 Roger Guenveur Smith – attore e regista statunitense

Personaggi 
 Roger Smith – personaggio della serie animata The Big O
 Roger Smith – personaggio della serie animata American Dad!